BK Häcken is een Zweedse voetbalclub uit de stad Göteborg. De club werd op 2 augustus 1940 opgericht en speelt sinds 2009 in de Allsvenskan. De wedstrijden worden gespeeld in de Bravida Arena. Het is sinds 2015 de vervanging voor het verouderde Rambergsvallen.

De club speelde in de hoogste klasse in de jaren 1983, 1993-1994, 1998, 2000-2001, 2005-2006 en vanaf 2009.

In 2022 werd BK Häcken voor het eerst Zweeds landskampioen.

Erelijst
 Landskampioen
2022
 Beker van Zweden 
Winnaar: 2016, 2019
Finalist: 1990

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1. 

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !!  !!  !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 2000 ||12 || 14 || Allsvenskan || 26 || 4 || 13 || 9 || 40 || 52 || -12 || 25 || 2.538
|-
| 2001 ||bgcolor="#FA8072"|13 || 16 || Allsvenskan || 30 || 5 || 9 || 12 || 35 || 50 || -15 || 24 || 3.048
|-
| 2002 || 4 || 16 || Superettan || 30 || 14 || 9 || 7 || 52 || 33 || +19 || 51 || 
|-
| 2003 || 3 || 16 || Superettan || 30 || 18 || 3 || 9 || 56 || 40 || +16 || 57 || 
|-
| 2004 || bgcolor="#00FF00"|1 || 16 || Superettan || 30 || 19 || 8 || 3 || 60 || 31 || +29 || 65 || 
|-
| 2005 ||8 || 16 || Allsvenskan || 30 || 11 || 3 || 12 || 29 || 29 || 0 || 36 || 4.198
|-
| 2006 ||bgcolor="#FA8072"|12 || 16 || Allsvenskan || 30 || 4 || 10|| 12 || 49 || 41 || +8 || 22 || 3.153
|-
| 2007 || 4 || 16 || Superettan || 30 || 17 || 2 || 11 || 51 || 30 || +21 || 53 || 
|-
| 2008 ||bgcolor="#00FF00"|2 || 16 || Superettan || 30 || 15 || 10 || 5 || 58 || 28 || +30 || 55 || 
|-
| 2009 || 5 || 16 || Allsvenskan || 30 || 13 || 9 || 8 || 43 || 30 || +13 || 48 || 3.179
|-
| 2010 || 8 || 16 || Allsvenskan || 30 || 11 || 7 || 12 || 40 || 42 || –2 || 40 || 2.576
|-
| 2011 || 6 || 16 || Allsvenskan || 30 || 14 || 7 || 9 || 52 || 32 || +20 || 49 || 3.249
|-
| 2012 || 2 || 16 || Allsvenskan || 30 || 17 || 6 || 7 || 67 || 36 || +31 || 57 || 4.348
|-
| 2013 || 10 || 16 || Allsvenskan || 30 || 10 || 7 || 13 || 37 || 41 || –4 || 37 || 4.105
|-
| 2014 || 5 || 16 || Allsvenskan || 30 || 13 || 7 || 10 || 58 || 45 || +13 || 46 || 2.820
|-
| 2015 || 7 || 16 || Allsvenskan || 30 || 13 || 6 || 11 || 45 || 39 || +6 || 45 || 3.565
|-
| 2016 || 10 || 16 || Allsvenskan || 30 || 11 || 7 || 12 || 58 || 45 || +13 || 40 || 3.213  
|-
| 2017 || 4 || 16 || Allsvenskan || 30 || 14 || 10 || 6 || 42 || 28 || +14 || 52 || 2.996
|-
| 2018 || 5 || 16 || Allsvenskan || 30 || 16 || 5 || 9 || 58 || 27 || +31 || 53 || 3.462
|-
| 2019 || 6 || 16 || Allsvenskan || 30 || 14 || 7 || 9 || 44 || 29 || +15 || 49 || 3.632
|-
| 2020 || 3 || 16 || Allsvenskan || 30 || 12 || 13 || 5 || 45 || 29 || +16 || 49 || 0
|-
| 2021 || 12 || 16 || Allsvenskan || 30 || 9 || 9 || 12 || 46 || 46 || +0 || 36 || 1.071
|-
|}

In Europa
 #Q = #kwalificatieronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt BK Häcken

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1Q
|
|KR Reykjavík
|2-1||1–1 (T)|| 1–0 (U)
| rowspan="3"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|Dunfermline Athletic FC
|2-1||1–1 (U)|| 1–0 (T)
|-
|
|
|1R
|
|Spartak Moskou
|1-8||0–5 (U)|| 1–3 (T)
|-
|2011/12 || Europa League || 1Q
| || UN Käerjeng 97 || 6-2||1–1 (U)|| 5–1 (T)
| rowspan="3"|4.5
|-
|
|
|2Q
|
|FC Honka Espoo
|3-0||1–0 (T)|| 2–0 (U)
|-
|
|
|3Q
|
|CD Nacional
|2-4||0–3 (U)|| 2–1 (T)
|-
|2013/14 || Europa League
| 2Q ||  || Sparta Praag || 3-2||2–2 (U)|| 1–0 (T) || rowspan="2"|1.5
|-
| || || 3Q ||  || FC Thun || 1-3||1–2 (T)|| 0–1 (U)
|- 
|2016/17 || Europa League
| 2Q ||  || Cork City FC || 1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U) || rowspan="1"|0.5
|-
|2018/19 || Europa League
| 1Q ||  || FK Liepāja || 4-2||3-0 (T)|| 1-2 (U) || rowspan="2"|1.5
|-
| || || 2Q ||  || RB Leipzig || 1-5||0-4 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2019/20 || Europa League
| 2Q ||  || AZ || 0-3||0-0 (U)|| 0-3 (T) || rowspan="1"|0.5
|-
|2021/22 || Europa Conference League || 2Q ||  ||Aberdeen FC || 3-5 || 1-5 (U)|| 2-0 (T)||1.0
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 12.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Zweden
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Externe links
 Officiële website
 Supporterklubben Getingarna, supportersclubsite
 Sektion G, supporterssite

Häcken
Sportclub in Göteborg